Kołbaskowo (gemeente), een Poolse gemeente in powiat Policki
 Kołbaskowo (West-Pommeren), een dorp in de gemeente Kołbaskowo